Еж3 — тип электровагонов метрополитена, выпускавшийся на Мытищинском машиностроительном заводе и являющийся дальнейшим развитием вагонов типа Еж. От предшественников данные вагоны отличаются обновлённым электрооборудованием с системой авторегулирования скорости, новым пультом управления в кабине машиниста и изменениями в конструкции сидений. В обиходе данный тип (как и основанный на нём тип «Еж») вагонов часто называют «Ёжиками».

Вагоны Еж3 являются отдельным типом и не могут эксплуатироваться в одном составе с вагонами типа Е и Еж. Все вагоны Еж3 изначально укомплектованы как головные и эксплуатируются главным образом с промежуточными вагонами Ем-508Т. Вместе с тем, часть вагонов Еж3 использовались как промежуточные, в том числе пройдя модернизацию с удалением кабины. 

Вагоны поступили для эксплуатации в Московский, Харьковский, Киевский, Тбилисский, Ташкентский и Бакинский метрополитены. К настоящему времени в регулярной эксплуатации вагоны остались в метрополитенах Харькова и Тбилиси, где часть из них прошла капитальную модернизацию с изменением конструкции.

Производство 
Вагоны типа Еж3 были разработаны на Мытищинском машиностроительном заводе в 1973 году как усовершенствованная версия вагонов типа Еж с новым электрооборудованием и системой авторегулирования скорости (АРС). Первая опытная партия из 13 вагонов с номерами 5561—5573 была выпущена в 1973 году. У этих вагонов вверху лобовой части кабины машиниста отсутствовал трафарет, имевшийся у большинства других советских метровагонов. Начиная с октября того же года завод начал серийное производство вагонов этого типа, но уже с трафаретом на лобовой части.

В период с 1973 по 1977 год Мытищинский завод построил 472 вагона типа Еж3 и 6 вагонов типа Еж6, являющихся модификацией Еж3 и отличающихся немного изменёнными электрическими схемами для совместной эксплуатации с контактно-аккумуляторными электровозами типа Л, также созданных на базе Еж3. Параллельно Ленинградский вагоностроительный завод с 1974 по 1979 год построил 477 вагонов Ем-508Т, адаптированных для совместной эксплуатации с Еж3. В дальнейшем заводы перешли к серийному выпуску вагонов 81-717/714 и не возвращались к выпуску вагонов Еж3. Лишь в 1986 году по специальному заказу было построено ещё 4 вагона типа Еж6.

Вагоны Еж3 и Еж6 первого выпуска получили сквозную нумерацию в диапазонах 5561—5999 и 9000—9049, при этом в первом диапазоне у Еж3 и Еж6 встречались разрывы из-за того, что четыре номера были присвоена вагонам Л и ещё шесть — вагонам 81-717/714. Кроме того, один планировавшийся вагон Еж3 № 5627 был повреждён в процессе сборки и так и не был выпущен. Семь из вагонов Еж3, выпущенных в 1975 году, изначально были построены в 1972 году как Ечс и имели номера 5601-5607. После испытаний в Московском метрополитене они были возвращены на завод и переоборудованы в серийные Еж3, получив при этом новые номера 5923—5926 и 5943—5945.

Данные по выпуску вагонов Еж3, Еж6 и Ем-508Т по годам приведены в таблице:

Конструкция

Механическая часть 
По конструкции механической части Еж3 почти не отличаются от вагонов типа Еж. Как и предшественники, вагоны имеют стальной гофрированный кузов с четырьмя автоматическими раздвижными дверями по бокам и центральной торцевой дверью у кабины машиниста. Каждый вагон опирается на две двухосные моторные тележки, снабжённые рельсовыми токоприёмниками по бокам.

Электрическая часть 
На вагонах Еж3 по сравнению с Еж и Ем установлены более мощные тяговые двигатели ДК-116А часовой мощностью 72 кВт (против прежней 68 кВт) и тиристорные регуляторы ослабления возбуждения в силовой цепи для плавного управления током возбуждения ТЭД при торможении на высоких скоростях. Также впервые была внедрена автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС) для повышения безопасности движения.

Интерьер

Пассажирский салон 
Пассажирский салон имеет с каждой стороны по четыре автоматических двустворчатых раздвижных двери для входа и выхода пассажиров, между дверными проёмами вдоль центрального прохода установлены мягкие диваны лицом к центру и спинками к окнам. Диваны в проёме между автоматическими дверями — шестиместные, в торцевой части напротив узких окон с противоположной стороны от кабины — трёхместные. По сравнению с вагонами типов Еж и Ем, сиденья стали жёсткими с натянутой кожаной обивкой коричневого цвета (как на вагонах типа 81-717/714). После модернизации сиденья во многих вагонах Московского и Тбилисского метрополитена были заменены на пластиковые с индивидуальной для каждого пассажира спинкой и сидушкой коричневого (в Москве) или красного (в Тбилиси) цвета. При модернизации головных вагонов в промежуточные и ликвидации кабины машиниста сиденья на её месте не устанавливались для увеличения общей вместимости вагона — имелась возможность сидеть только на широких торцевых ящиках.

Потолок вагона состоит из трёх частей — центральной и двух заниженных боковых, и имеет решётки естественной вентиляции на границе боковых частей. На потолке вдоль салона заводской конструкции размещаются три ряда круглых плафонов с лампами накаливания — один по центру и два по краям. После модернизации плафоны во многих вагонах заменялись на непрерывную световую линию из люминисцентных светильников, расположенную по центру потолка. К потолку вагонов над сиденьями крепятся поручни. Стены и потолок отделаны светло-серым пластиком. Боковые окна в пространстве между дверями снабжены сдвижными форточками. Вагоны снабжены переговорными устройствами связи пассажир-машинист, расположенными по бокам от дверных проёмов.

Кабина машиниста 

Кабина машиниста отделена от пассажирского салона перегородкой и рассчитана на возможность управления поездом в одно лицо. Спереди кабина по центру имеет торцевую дверь и два окна по бокам от неё, сзади — дверь прохода в салон, по бокам от которой на стенке размещено электрооборудование. По левому борту кабины расположена дверь для входа машиниста, а по правому — окно. Пульт управления и кресло машиниста размещаются с правой стороны кабины, а слева на передней стенке размещено колесо стояночного тормоза.

В кабине машиниста с правой стороны был установлен новый пульт управления, как и у вагонов Ечс, состоящий из двух наклонных панелей. По сравнению с вагонами типа Еж, у которых пульт управления представлял собой узкую панель с кнопками и располагался между стойкой контроллера и кранами пневматической системы, а приборы мониторинга располагались отдельно по бокам от окна, новый пульт стал занимать всю ширину напротив правого лобового окна, а все приборы были перенесены на него. На верхней панели пульта расположены приборы мониторинга: слева размещаются стрелочный вольтметр напряжения аккумуляторной батареи, амперметр силы тока тяговых двигателей и вольтметр напряжения в сети, по центру — лампы сигнализации АРС и стрелочный скоростемер, а справа — два пневматических манометра напорной и тормозной магистрали и тормозного цилиндра. На нижней панели размещены органы управления: в середине левой половины пульта слева расположена рукоятка контроллера, в середине правой — рукоятка тормозного крана, а на остальной части — кнопки и переключатели. Рукоятка контроллера и тормозного крана стала поворачиваться в вертикальной плоскости вперёд и назад, а тумба контроллера и пневматические краны перенесены под нижнюю панель пульта.

В дальнейшем в ходе модернизации вагонов Еж3 в них устанавливался более компактный и узкий пульт управления ПМ.05 без рукояток контроллера и тормозного крана на панели управления, близкий по виду к пульту управления ПМ.01М вагонов 81-718/719. Рукоятка контроллера вновь стала размещаться на отдельной тумбе слева от места машиниста и поворачиваться в горизонтальной плоскости, как и у вагонов Е, Еж и Ем, а два манометра стали размещаться над ней слева от пульта. Справа от пульта стал располагаться тормозной кран с поворачиваемой в горизонтальной плоскости рукояткой. На нижней панели пульта остались кнопки и переключатели, а на верхней — лампы сигнализации с компактным электронным цифровым скоростемером вместо стрелочного по центру, слева — один стрелочный вольтметр аккумуляторной батареи, а справа — кнопки управления освещением. Амперметр тока тяговых электродвигателей и вольтметр сетевого напряжения были вынесены в отдельный блок, расположенный над пультом управления и блоком задания номера маршрута на правом углу кабины.

Эксплуатация 

Первые опытные вагоны № 5561—5573 в августе-октябре  года поступили в электродепо «Красная Пресня» для работы на Краснопресненской линии, а вслед за ними в сентябре-ноябре следующего года пришли уже серийные Еж3 (все или почти все выпущенные для Москвы вагоны с номерами 56хх) и первые Ем-508Т (№ 6398—6399, а также все или почти все вагоны в диапазоне 6400—6443). В свою очередь, все более старые вагоны Еж, Еж1, Ем-508 и Ем-509 (все 1972 года выпуска) были отправлены в депо «Северное» для замены вагонов типа Д, передаваемых в депо «Измайлово» для замены списываемых там вагонов Ам и Бм.

В 1978 году начата эксплуатация вагонов Еж3 и Ем-508Т на Горьковско-Замоскворецкой линии. Для формирования поездов в депо «Сокол» поступили головные вагоны Еж3 (1973, 1974 и 1977 годов выпуска) и несколько промежуточных вагонов Ем-508Т из депо «Планерное» (и, возможно, из депо «Ждановское»), а также новые Ем-508Т с завода (почти все выпущенные для Москвы вагоны в диапазоне 6992—7091; несколько из которых поступили тогда в депо «Планерное»), часть из которых, в связи с нехваткой уже не выпускавшихся к тому времени вагонов Еж3, была переоборудована в головные.

Вагоны, с завода в депо «Красная Пресня» и «Сокол» не поступавшие, направлялись в депо «Ждановское» и «Планерное» напрямую.

С августа  года по октябрь  года все они, по мере прихода новых вагонов 81-717 и 81-714, постепенно передавались в депо «Планерное». За счёт этого в конце сентября 1983 года Ждановско-Краснопресненская линия была переведена на 8-вагонные поезда, а последние вагоны из «Сокола» поступили на неё в октябре.

В Московском метрополитене вагоны Еж3 и Ем-508Т (с капитально-восстановительным ремонтом на ЗАО «ЗРЭПС» (завод по ремонту электроподвижного состава)) эксплуатировались в регулярном пассажирском движении до 13 июня 2020 года, при этом «Новогодний поезд» был сохранён в резерве для эксплуатации в новогодние праздники, а также продолжилась эксплуатация двух вагонов в качестве головных в служебном составе с вагоном-путеизмерителем. В Харьковском метрополитене работают на Холодногорско-Заводской линии, причём как без капитального ремонта, так и в модернизированном виде, в Тбилисском метрополитене на Ахметели-Варкетилской линии, где уже все вагоны прошли модернизацию аналогичную московской, но с установкой масок головных вагонов и окраской по типу пражских 81-71М. Кроме того, вагоны Еж3 эксплуатировались в Киевском метрополитене (в 1979 году переданы в Харьков), Ташкентском метрополитене (переданы в Тбилиси и Баку в 1986—87 годах, часть исчезла в неизвестном направлении) и в Бакинском метрополитене (полностью списаны к 2009 году, сохранён один вагон в составе ретро-поезда).

Именные поезда Московского метрополитена

«Новогодний поезд» 

Поезд был запущен в конце 2016 года и оформлен на новогоднюю тематику. Вагоны новогоднего поезда были украшены изображениями красногрудых снегирей, ветвей ели, утончёнными снежинками и надписью с цифрами наступающего года на белом и сером фоне в виде снега, а салон также украшен мишурой и электрогирляндами. В данном оформлении поезд курсировал только в декабре и январе, а остальное время передавался на консервацию в одно из депо. Первоначально курсировал по Кольцевой линии в сокращённой шестивагонной составности с 28 декабря 2016 года по 15 января 2017 года, и это был единственный поезд данной модели на линии. 6 января, в канун Рождества Христова, один из вагонов поезда был заменён на новый, посвящённый наступлению главного христианского праздника. 3 февраля 2017 года поезд был отправлен на хранение в депо «Митино» до следующего Нового года. 31 декабря 2017 года на открываемой станции «» поезд снова был запущен в эксплуатацию уже на Замоскворецкой линии. Для обеспечения работы на линии в состав были вцеплены два дополнительных промежуточных вагона с идентичным оформлением. 9 января 2018 года поезд вновь был отправлен на хранение до следующего Нового года. С 29 декабря 2018 года по 14 января 2019 года и с 24 декабря 2019 года по 8 января 2020 года поезд эксплуатировался на Таганско-Краснопресненской линии. Несмотря на то, что в июне 2020 года регулярная пассажирская эксплуатация поездов модели Еж3/Ем-508Т в Московском метрополитене была полностью прекращена, с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года новогодний поезд в семивагонной составности эксплуатировался на Кольцевой линии. 10 декабря 2021 года новогодний поезд получил новое оформление. С 24 декабря 2021 года по 30 января 2022 года эксплуатировался на Таганско-Краснопресненской линии. Также в обновлённом оформлении — красного цвета был вновь запущен на Таганско-Краснопресненскую линию 26 декабря 2022 года.

«Спасибо, донор!» (оформление снято) 

Запуск поезда состоялся 9 июля 2019 года на Таганско-Краснопресненской линии. В вагонах тематического состава пассажиры могли познакомиться с интересными фактами и полезной информацией о донорстве крови, донорских движениях, прочитать благодарности пациентов, которым помогла донорская кровь, узнать об учреждениях Службы крови Москвы. Как и планировалось, поезд курсировал до конца декабря 2019 года, после чего оформление было снято.

Модификации

Еж6 

Еж6 или 81-712 — модификация Еж3 для работы на подземных линиях стратегического назначения (Д-6) без контактного рельса в составе контактно-аккумуляторных служебных поездов совместно с контактно-аккумуляторными электровозами типа Л по схеме Еж6+1..2×Л+Еж6. Конструктивно эти вагоны практически не отличались от Еж3.

Первая партия из шести вагонов Еж6 (номера 5580—5584, 5590) одновременно с тремя электровозами Л была изготовлена в  году, вторая из четырёх вагонов Еж6 (номера 0090—0093, единая с новой нумерацией вагонов 81-717/714) и трёх электровозов Л — уже в  году после прекращения выпуска вагонов Еж3 и переход на выпуск вагонов 81-717/714, необходимость изготовления этих вагонов была обусловлена открытием новых участков в метро специального назначения и необходимостью в наличии торцевой двери в кабине головных вагонов, которая отсутствовала у 81-717. Вагоны Еж6 и Л первой партии имели сине-зелёную окраску по аналогии с выпускаемыми в то время вагонами Еж3, а второй партии — светло-синюю окраску. Вагоны Еж6 второй партии отличались от первой наличием трёх гофрированных полос на уровне стёкол вместо двух и установкой в салоне сидений, аналогичных сиденьям вагонов 81-717/714.

Поезда из вагонов Еж6 и Л эксплуатировались в Д-6, однако периодически заезжали на территорию обычного метрополитена для подзарядки аккумуляторов или прохождения техобслуживания.

Со временем по мере обновления подвижного состава в Д-6 четыре вагона Еж6 № 5581—5584 были модернизированы в промежуточные на ЗРЭПС и были переданы на Таганско-Краснопресненскую линию, где работали с пассажирами до 2019 года совместно с вагонами Еж3. Вагоны Еж6 второго выпуска в конце 2000-х — начале 2010-х годов были списаны из Д-6 и в пассажирскую эксплуатацию переданы не были: вагоны 0090 и 0091 совместно с переделанным в тепловоз вагоном 0088 находятся в служебном пользовании войсковой части № 95006; вагоны 0092 и 0093 некоторое время находились в депо Новогиреево и вскоре были порезаны.

ЕжТК 
В 1997 году два вагона типа Еж3 (5696 и 5923) и один вагон Еж6 (5582) были модернизированы на ЗРЭПС по типу ЕжТК. В салонах данных вагонов по краям пассажирских сидений были установлены сплошные перегородки с вырезом дугообразной формы, направленным от прохода стенкам, снабжённые дугообразными поручнями, выступающими наружу к центру прохода. Однако модернизация по такому варианту была признана слишком дорогой, в результате чего вагоны использовались как служебные, а в 2010 году приведены к общему типу модернизированных на ЗРЭПС в 2000-е годы вагонов Еж3, Еж6 и Ем-508Т и вновь стали обслуживать пассажиров.

Контактно-аккумуляторный электровоз № 5823 

В 1977 году вагон Еж3 с номером 5823 был выпущен как лаборатория Всесоюзного научно-исследовательского института вагоностроения (ВНИИВ). В 1997 году он был переоборудован в контактно-аккумуляторный электровоз: была смонтирована вторая кабина управления, убраны сиденья, по бокам от центрального прохода установлены аккумуляторные батареи (по аналогии с 81-580). В оконных проёмах вместо стёкол были установлены металлические листы с вентиляционными решётками. Модернизированный вагон поступил в депо Оболонь Киевского метрополитена и получил двухцветную голубо-жёлтую окраску. По состоянию на 2020 год, электровоз отставлен от работы.

Вагоны, модернизированные в 81-718 
В  году в Харькове два вагона производства Мытищинского машиностроительного завода (№ 5714 и № 5743) прошли капитальную модернизацию по типу 81-718.1, сделавшую их совместимыми с вагонами 81-718/719, имеющими тиристорно-импульсную систему управления, с которыми и эксплуатируются в местном метрополитене. При этом кабина была также переработана в соответствии к вагонам 81-718.1. Внешне вагоны, модернизированные из Еж3, отличаются от изначальных 81-718/719 формой воздухозаборников на крыше (вентиляционные черпаки по бокам от середины крыши вместо узких решёток по бокам выступающей центральной части у 81-718/719), а также наличию двух гофр на уровне окон салона вместо трёх у боковых стен. В салоне в отличие от 81-718/719 сохранены решётки приточно-вытяжной системы вентиляции по краям центральной части потолка вместо круглых вентиляторов в середине, а дверь между салоном и кабиной расположена по центру (у 81-718 она расположена слева).

Вагоны, модернизированные в 81-717М/714М (Еж3М) 

В 2005—2017 годах подавляющее большинство вагонов Еж3, Ем-508Т и 81-717/714 Тбилисского метрополитена прошло модернизацию на ЗРЭПСе по чешскому образцу, аналогично пражским вагонам 81-71М, и получили обозначение типа Еж3М и 81-717М/714М. Модернизация включает в себя замену электрооборудования, радикальное изменение отделки и оборудования салона и кабины машиниста, замену кабины машиниста у головных вагонов и внешнего вида вагонов, при этом все вагоны перекрашиваются в серебристо-красно-белую расцветку. У вагонов, используемых в качестве головных, была установлена новая стеклопластиковая маска чёрного цвета, а у вагонов, модернизированных в промежуточные, кабина машиниста была ликвидирована и её пространство стало использоваться под пассажирский салон. В салоне были установлены центральные световые линии из люминисцентных светильников, пластиковые диваны с индивидуальными кожаными сидушками и спинками красного цвета и новые поручни красного цвета. Внешне вагоны, модернизированные из Еж3, можно отличить от вагонов на базе 81-717/714 по наличию двух гофр на уровне окон салона вместо трёх (при этом у вагонов Ем-508Т их три), а изнутри — по центральному расположению двери между салоном и кабиной в головных вагонах. Всего было модернизировано 49 вагонов типа Еж3 и 9 Ем-508Т. Все вагоны, модернизированные из Еж3, эксплуатируются в депо ТЧ-1 «Надзаладеви».

Вагоны 81-710.1 

Летом  года Харьковский метрополитен в рамках программы по глубокой модернизации эксплуатируемых вагонов типа Еж3/Ем-508Т начал своими средствами модернизацию одного из пятивагонных составов Еж3, отчасти схожую c производимой Крюковским вагоностроительным заводом модернизацией вагонов Киевского метрополитена типов Е и Еж в тип Е-КМ, с продлением срока их службы на 25 лет. Для модернизации был использован состав с вагонами 5917—5634—5635—5617—5720. Модернизированные вагоны получили обозначение типа 81-710.1 (81-710 является альтернативным обозначением Еж3), при этом одинаковое обозначение было дано как головным, так и промежуточным вагонам. Стоимость модернизации электропоезда составила 44 миллиона гривен. Поезд получил новую схему окраса: крыша и низ лобовых и боковых стен окрашивались в белый цвет, верхняя часть боковых стен и большая часть лобовой маски — в чёрный, а нижняя половина боковых стен и декоративные полосы спереди — в тёмно-синий. В течение ближайших нескольких лет метрополитен планирует модернизировать аналогичным образом ещё 10 составов.

В ходе модернизации у головных вагонов была произведена замена лобовых масок кабины машиниста на новые стеклопластиковые, аналогичные устанавливаемым на вагоны Е-КМ, также схожим образом были обновлены отделка салона и кабины машиниста, включая новый пульт управления, установлены межвагонные предохранительные устройства от падения пассажиров на пути и затруднения их проезда между вагонами снаружи. Также в ходе модернизации было заменено электрооборудование, однако, в отличие от вагонов типа Е-КМ, на вагоны вместо импортного асинхронного привода устанавливались обычные коллекторные тяговые электродвигатели и реостаты.

Салоны головных и промежуточных вагонов 81-710.1 имеют по 36 сидячих мест, однако при этом сиденья выполнены раздельными и имеют отдельные спинку и сидушку синего цвета из кожзаменителя. В тамбурных зонах оборудованы стоячие накопительные площадки, при этом в промежуточных вагонах со стороны бывших кабин машиниста над отсеками с оборудованием оборудованы столики с горизонтальными поручнями, пригодные для размещения багажа. Отделка стен и потолка белого цвета, поручни, решётки системы вентиляции и непрерывные световые линии по центру потолка конструктивно схожи с вагонами Е-КМ, но при этом пол имеет серо-синий цвет, а поручни — синий.

После завершения модернизации в августе 2017 года электропоезд поступил в электродепо ТЧ-1 «Московское» (с мая 2022 года — «Немышлянское»), где начал проходить обкатку. 1 сентября 2017 года состоялся запуск поезда с пассажирами на Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена. Всего к 2019 году было модернизировано 25 вагонов, сформированные в 5 составов.

Экспортные модификации 
 Ечс: модификация для Пражского метрополитена.
 Ев3: модификация для Будапештского метрополитена.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Утилизация последних двух оригинальных вагонов «Еж-3» московского метрополитена (5672 и 5667)

Литература 
 
 

Появились в 1973 году в России
Еж3
Еж3
Еж3
Еж3
Еж3
Еж3